Vietnám az olimpiai játékokon 1952-ben vett részt első alkalommal, akkor még Vietnámi Köztársaság  néven, ami Dél-Vietnámot jelentette. Ezen a néven 1972-ig szerepelt az olimpiákon, majd 1980-tól a Vietnámi Szocialista Köztársaság neve alatt versenyeztek sportolói. 1952 óta Vietnám mindössze az 1976-os és 1984-es nyári játékokon nem volt jelen. Sportolói eddig kétszer-háromszor nyertek, és még nem vettek részt egyszer sem a téli olimpiai játékokon. Az első aranyérmet 2016-ban nyerték.

A Vietnámi Olimpiai Bizottság 1976-ban alakult meg, a NOB 1979-ben vette fel tagjai közé.

Érmesek

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Sportolók száma

Források 

Nemzetek az olimpiai játékokon